Ein Paradeplatz ist ein historischer Platz, meistens im Stadtzentrum oder vor  Stadtbefestigungen. Besonders auf Zentral- oder Vorplätzen von Kasernen wurden große Appelle und Militärparaden abgehalten.

Beispiele

Belgien 
 Place d’Armes (Namur)

Deutschland 
 Alaunplatz in Dresden
 An der Hauptwache in Frankfurt am Main
 Ernst-Ludwig-Platz (Mainz)
 Freiheitsplatz (Hanau) 
 Friedrichsplatz (Kassel)
 Görresplatz in Koblenz, bis 1890 Paradeplatz, danach bis 1948 Goebenplatz 
 Münsterplatz (Ulm)
 Neumarkt (Köln)
 Paradeplatz (Forchheim) 
 Paradeplatz (Ingolstadt)
 Paradeplatz (Königsberg) 
 Paradeplatz (Mannheim)  
 Paradeplatz (Rendsburg)  
 Paradeplatz (Stettin) 
 Paradeplatz (Würzburg), hinter dem Dom
 Paradeplatz (Ziegenhain) 
 Reichsparteitagsgelände in Nürnberg
 Schloss- und Marktplatz (Erlangen) 
 Tempelhofer Feld in Berlin
 Waterlooplatz in Hannover
 Wilhelmplatz (Kiel)

Frankreich 
 Place Broglie in Strasbourg
 Place d’Armes (Calais)  
 Place d’Armes (Metz)  
 Avenue des Champs-Élysées#Veranstaltungen in Paris

Kanada 
 Place d’Armes (Montreal)

Luxemburg 
 Place d’Armes (Luxemburg)

Polen 
 Großer Ring#Westseite in Breslau
 Paradeplatz (Warschau) (plac Defilad)

Russland 
 Roter Platz

Schweiz 
 Paradeplatz (Zürich)

Slowakei 
 Námestie slobody in Bratislava

Ungarn 
 Burgviertel (Budapest)#Ehrenplatz

Vereinigtes Königreich 
 Horse Guards Parade in London

Straßen 
 Parade (Lübeck)
 ANZAC Parade in Canberra
 The Grand Parade, Hauptstraße in Sydney

Siehe auch 
 Exerzierplatz
 Waffenplatz
 Wiener Glacis

Einzelnachweise 

Plätze
Fachbegriff der Burgen- und Festungsforschung
Militärgeschichte
!
Liste (Militär)